Одноворченко — фамилия украинского происхождения.

 Одноворченко, Максим (25 октября 1998) - украинский хоккеист, бывший игрок сборной Украины
 Одноворченко, Степан Савельевич (1914-1991) — командир эскадрильи 448-го штурмового авиационного полка 281-й штурмовой авиационной дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, майор. Герой Советского Союза.